Otidiphabinae, potporodica ptica porodice golubova, reda golupčarki. Jedini joj je predstavnik Otidiphaps nobilis, monotipična vrsta) iz roda Otidiphaps, koji živi u kišnim šumama Nove Gvineje i susjednim otocima.

Izvori 

Golubovi